Gulltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gulltjärnen, Västergötland, sjö i Marks kommun, 
Gulltjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 
Östra Gulltjärnen, sjö i Krokoms kommun, 
Gulltjärnarna (Anundsjö socken, Ångermanland, 708111-160104), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Gulltjärnarna (Anundsjö socken, Ångermanland, 708121-160045), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Gulltjärnen, Västerbotten, sjö i Robertsfors kommun,  (3,23 ha)
Gulltjärn, by vid denna sjö, 
Stor-Gulltjärnen, sjö i Norsjö kommun,  (3,07 ha)
Gulltjärnen, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (7,03 ha)

Se även
Gultjärn
Gullitjärnen, sjö i Vansbro kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn